SSA:

 Static single assignment form — в программировании, форма промежуточного представления переменных в программе.
 Singular spectrum analysis — в математике, метод анализа временных рядов, основанный на преобразовании одномерного временного ряда в многомерный при помощи специальной сдвиговой процедуры — «гусеницы».
 Special somatic afferent — нервные волокна (:en:Special somatic afferent)
 Формат SSA — формат файлов для хранения субтитров
 Sales support assistant — ассистент по поддержке продаж (:en:Sales support assistant)